Shout It Out (álbum de Fonzie)
Shout It Out (álbum de Hanson)
Shout It Out (canção de Reece Mastin)

Veja também 
Shout It Out Loud

Desambiguação